Repressie kan verwijzen naar:
sanctie (straf), maatregelen tegen overtreding van regels, bijvoorbeeld door een straf of andere repressieve handhaving
de systematische onderdrukking van een individu of groep door een andere groep. Dit kan in verschillende vormen en combinaties, waaronder 
christenvervolgingen
jodenvervolging
slavernij
totalitarisme, een bestuur systeem waarbij de staat verregaande controle heeft op het dagelijks leven van mensen
charge, in de hulpverlening: ingrijpen tijdens incidenten door politie, brandweer of andere diensten
Repressie (België), in de Belgische geschiedenis, maatregelen tegen collaborateurs na de Eerste en Tweede Wereldoorlog